Андрей Щербан (также Шербан; ; род. 21 июня 1943, Бухарест) — румынский и американский театральный режиссёр.

Биография 
Отец — фотограф, мать — школьный преподаватель. Окончил Институт театра и кино в Бухаресте (1961—1968). Его студенческая постановка «Юлия Цезаря» Шекспира в стиле театра кабуки (1968) вызвала скандал. В 1969 году по стипендии Фонда Форда и при поддержке Эллен Стюарт переехал в США. Занимался в Париже в Международном центре театральных исследований у Питера Брука (1971). Поставил Медею (1971) и Фрагменты греческой трилогии (1974) по трем трагедиям Еврипида в экспериментальном театре Э.Стюарт Ла МаМа.

Работал во многих крупных театрах США, Европы, Японии. В 1990—1993 возглавлял Национальный театр в Бухаресте. Ставит драматические и оперные спектакли.

Избранные постановки 
 Электра Еврипида, 1973
 Лисистрата Аристофана
 Король-олень Гоцци
 Галантные Индии Жана Филиппа Рамо (1999)
 Сганарель (1982) и Скупой (1988) Мольера
 Гамлет (2000), Венецианский купец, Укрощение строптивой, Двенадцатая ночь, Перикл Шекспира
 Фиделио Бетховена (1986)
 Пуритане (1983) и Норма (1985) Беллини
 Лючия де Ламмермур Доницетти (1995)
 Вишневый сад (1977, 1992), Дядя Ваня (1979) и Три сестры (1983) Чехова
 Сельская честь Масканьи
 Паяцы Леонкавалло
 Вертер Массне (2005)
 Турандот Пуччини (1984)
 Евгений Онегин Чайковского (1979)
 Князь Игорь Бородина
 Король Убю Жарри (1970)
 Мастер и Маргарита, по Булгакову (1983)
 Огненный ангел Прокофьева (1990)
 Добрый человек из Сезуана Брехта (1975)
 Счастливые деньки Беккета
 Можжевельник Филипа Гласса
 Чистые Сары Кейн
 «Иванов» Чехова , 2012

Автобиография 
 O biografie. Iaşi: Polirom, 2006

Признание 
Премии Оби, Тони, Эмми. Стипендия Гуггенхайма (1976). Премия Национальной Академии за исключительные достижения в румынской культуре (1999).

Примечания

Литература 
 Ionesco E. e.a. Le travail d’Andreï Serban: Medea-Elektra. Paris: Gallimard, 1973
 Menta E. The magic world behind the curtain: Andrei Serban in the American theatre. New York: P. Lang,1995

Иммигрировавшие в США из Румынии
Стипендиаты Гуггенхайма
Директора Национального театра (Бухарест)